Keniaans rugby sevensteam (mannen)
 Keniaans rugby sevensteam (vrouwen)